Коле́сник — українське прізвище.

Носії

А 
 Колесник Андрій Лук'янович (* 1937) — інженер-механік, педагог, тренер з боротьби, заслужений вчитель України.
 Колесник Андрій Михайлович (1972—2014) — молодший сержант 24-й батальйон територіальної оборони «Айдар» ЗСУ Збройних сил України.
 Колесник Альона (1995) — азербайджанська борчиня вільного стилю українського походження, триразова бронзова призерка чемпіонатів Європи, бронзова призерка Європейських ігор.

Б 
 Колесник Борис Олександрович (1921—2010) — радянський офіцер-артилерист, Герой Радянського Союзу (1944).
 Колесник Борис Панасович (1927—1992) — український живописець.

В 
 Колесник Вадим Леонідович (1967) — український футболіст, нападник, тренер.
 Колесник Василь Артемович (1914—1996) — радянський військовик, генерал-лейтенант авіації, Герой Радянського Союзу (1943).
 Колесник Василь Васильович (1935—2002) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1980).
 Колесник Василь Степанович (1923—1945) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Колесник Василь Якович (1922—1944) — учасник французького Руху Опору.
 Колесник Віктор Федорович (1950) — український історик, педагог. Доктор історичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України.
 Колесник Вікторія Василівна (1969) — український історик і краєзнавець.
 Колесник Віталій Миколайович (1979) — казахський хокеїст.
 Колесник Віталій Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колесник Віталій Павлович (1975—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колесник Віталій Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Колесник Володимир Андрійович (1928—1997) — український музиколог, хормейстер, заслужений діяч мистецтва.
 Колесник Володимир Артемович (1920—1986) — український живописець.
 Колесник Володимир Володимирович ( 1959) — український живописець.
 Колесник Володимир Григорович (1911—1943) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Колесник Володимир Любомирович (1976) — український боксер.
 Колесник Володимир Трохимович (1924) — радянський військовик, повний кавалер ордена Слави.

Г 
 Колесник Ганна Василівна — завідувачка відділенням Луцької міської клінічної лікарні; заслужений лікар України.
 Колесник-Ратушна Ганна Михайлівна (1935) — українська вокалістка, солістка київської опери в 1960-х роках.

Є 
 Колесник Євген Валерійович (1990) — український футболіст, півзахисник.
 Колесник Євдокія Василівна (1942) — українська співачка (сопрано). Народна артистка УРСР (1978). Лауреат Шевченківської премії (1976).

І 
 Колесник Іван Пантелійович (1942—2017) — професор і завідувач кафедри психокорекційної педагогіки.
 Колесник Ігор Іванович (* 1966) — радянський та український військовик, генерал-лейтенант, командир оперативного командування «Північ».

К 
 Колесник Катерина Григорівна (1926 — не пізніше 2008) — українська радянська діячка сільського господарства. Герой Соціалістичної Праці.

Л 
 Дончук (Колесник) Лариса Федорівна (1952) — українська поетеса і прозаїк.
 Колесник Леонід Васильович (1908—1965) — радянський вчений в області виноградарства.
 Лев Колесник — український радянський актор і режисер.

М 
 Колесник Максим Йосипович (1882—1962) — український радянський живописець.
 Колесник Марина Володимирівна ( 1987) — українська художниця.
 Колесник Микола Іванович (1887—1962) — український актор і співак (тенор), костюмер. Відомий за виступами в Театрі Миколи Садовського і Львівському театрі опери і балету.
 Колесник Микола Петрович (1922—1999) — український письменник, прозаїк, лікар.

Н 
 Колесник Надія Геннадіївна (1970—2010) — філантроп, перший директор Кременчуцького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

О 
 Колесник Олексій Антонович ( 1950) — український актор. Заслужений артист України.
 Колесник Олена Олександрівна ( 1958) — український медик.
 Колесник Олена Олександрівна (спортсменка) (нар. 1990) — українська спортсменка (бокс, кікбоксинг, тайський бокс, змішані бойові мистецтва).

П 
 Колесник Павло Автономович (1915—1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Колесник Павло Антонович (1915—1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Колесник Петро Йосипович (1905—1987) — український письменник.
 Колесник Петро Іванович (1915—1969) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.

Р 
 Колесник Раїса Самсонівна (1939) — українська оперна, камерна співачка.

С 
 Колесник Сергій Олексійович (1979) — український футболіст та тренер.
 Колесник Станіслав Миколайович ( 1936) — гітарист, педагог, керівник ансамблю та оркестру; керівник джазових ансамблів.
 Колесник Степан Павлович (1932) — український публіцист, журналіст. Лауреат Державної премії України ім. Тараса Шевченка.

Ф 
 Колесник Феодосій Дмитрович (1914—2003) — український радянський господарський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 6-10-го скликання.

Ю 
 Колесник Юрій Олександрович (1984—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Колєснік Олексій Миколайович (1949—2015) — український політик, голова Харківської обласної ради протягом 2002—2004 рр. Народний депутат України І скликання.
 Колеснік Сергій Миколайович — тренер-лікар штатної команди національної збірної команди України зі стрільби кульової, заслужений лікар України.
 Колесников
 Колесники — топоніми.

Примітки 

Українські прізвища